

Codici 
 EIN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Eindhoven, Eindhoven, Paesi Bassi

Religione 
 E.I.N. – Ancelle dell'Immacolata Bambina